

Als mitjans 
 The Kindred (pel·lícula), una pel·lícula de terror estatunidenca de 1987
 Kindred (pel·lícula), una pel·lícula de terror britànica de 2020
 Kindred (novel·la), una novel·la de ciència-ficció de l'escriptora estatunidenca Octavia E. Butler
 "Kindred", un episodi en la quarta temporada de la sèrie animada Star Wars Rebels Kindred, un personatge de League of Legends que és una personificació de la mort formada per una dualitat de xai i llop

 En la ficció 
 Kindred, una comunitat similar als Amish a l'episodi de The X-Files "Gender Bender"
 Kindred (còmic), un grup fictici d'humanoides animalístics
 Kindred (Marvel Comics), un superdolent de Spider-Man

 Música 
 Kindred'', un àlbum de 2011 de la banda Farpoint
 Kindred (àlbum), el tercer àlbum d'estudi de la banda estatunidenca d'indietrònica Passion Pit
 The Kindred (banda), un sextet canadenc de rock progressiu
 Kindred the Family Soul també dit Kindred, un duo estatunidenc de neo soul

Persones 
 Flash Flanagan (nascut Christopher Kindred, 1974), un lluitador de lluita lliure estatunidenc
 Kindred McLeary (1901–1949), arquitecte, artista, i educador estatunidenc
 Kindred Jenkins Morris (1819–1884), polític demòcrata estatunidenc

Altres 
 Kindred, un tipus de maltatge manxurià al conreu d'ordi
 Kindred (Dakota del Nord), una ciutat al Comtat Cass, Dakota del Nord, EUA
 Kindred (Tasmània), una localitat a Austràlia